Фестива́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Добропілля
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Фестивальна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці